

Народные (государственные) железные дороги 
  Абхазия — Абхазская железная дорога (Аҧсны Аиҳаамҩа)
  Австрия — Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)
  Азербайджан — Azərbaycan Dəmir Yolları (ADY)
  Албания — Hekurudha e Shqiperise (HSH)
  Армения — Южно-Кавказская железная дорога Հարավկովկասյան երկաթուղի ՓԲԸ (ՀԵԿ)
  Белоруссия — Белорусская железная дорога (Беларуская чыгунка) (БЖД-БЧ)
  Бельгия — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) — Société Nationale des Chemins de fer Belges (SNCB)
  Болгария — Болгарские государственные железные дороги (БДЖ)
  Ватикан — Ferrovie del Vaticano
  Великобритания — British Rail (BR)
  Венгрия — Magyar Államvasútak MÁV
  Германия — Deutsche Bahn (DB)
  Греция — Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)
  Грузия — Грузинская железная дорога (საქართველოს რკინიგზა; სრ)
  Дания — Danske Statsbaner (DSB)
  Ирландия — Iarnród Éireann (IÉ)
  Испания — Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)
  Италия — Ferrovie dello Stato (FS)
  Италия — Trenitalia
  Казахстан — Казахстанские железные дороги (КТЖ)
  Латвия — Latvijas dzelzceļš (LDZ)
  Литва — Lietuvos Geležinkkeliai (LG)
  Лихтенштейн — Zahnradbahn Honau–Lichtenstein (ZHB)
  Люксембург — Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)
  Молдавия — ГП Железная дорога Молдовы (Calea Ferată din Moldova)
  Монако — Monaco-Monte Carlo Metro
  Нидерланды — Nederlandse Spoorwegen (NS)
  Норвегия — Vy
  Польша — Polskie Koleje Państwowe (PKP)
  Португалия — Comboios de Portugal (CP)
  Приднестровье — Приднестровская железная дорога (ПЖД)
  Россия — Российские железные дороги (РЖД)
  Румыния — Căile Ferate Române (CFR)
  Сан-Марино — Ferrovia Rimini-San Marino (SFVET)
  Северная Македония — Македонски Железници (МЖ)
  Сербия — Железнице Србије (ЖС)
  Словакия — Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ŽSSR)
  Словения — Slovenske železnice (SŽ)
  Турция — Türkize Cumhurizeti Devlet Demirzolları İşletmesi (TCDD)
  Украина — Укрзалізниця (УЗ)
  Финляндия — Valtion Rautatiet (VR)
  Франция — Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF)
  Хорватия — Hrvatske željeznice (HŽ)
  Черногория — Željeznica Crne Gore (ŽCG)
  Чехия — České dráhy (ČD)
  Швейцария — Schweizerische Bundesbahnen (SBB)-Chemins de fer fédéraux suisses (CFF)-Ferrovie federali svizzere (FFS)- Viafiers federalas svizras (VFS)
  Швеция — Statens Järnvägar (SJ)
  Эстония — Eesti Raudtee (EVR)

Региональные железные дороги 
  Польша — PKP Intercity sp. z o.o.
  Польша — PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.
  Польша — Nadwiślańskie
  Польша — Kolej Maczki-Bór (MB)
  Польша — KWK Bogdanka
  Польша — PCC Rail
  Польша — Arriva
  Польша — Connex Koleje Polskie
 Венгрия и Австрия — Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GySEV) — Raab-Oedenburg-Ebenfurth-Eisebahnen (ROeEE)
  Австрия Graz-Köflacher Eisenbahn (GKB)
  Австрия Salzburger Lokalbahn (SLB)
  Австрия Steiermärkische Landesbahnen (STLB)
  Австрия Zillertalbahn (ZB)
  Чехия — NH-TRANS, a.s.
  Чехия — Viamont a.s.
  Чехия — Železniční společnost Tanvald
  Чехия — Železnici Desná (ŽD)
  Чехия — Plzeňská dráha
  Словакия — Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a. s. (BRKS) — Preßburgerbahn
  Словакия — Loko Trans s.r.o. Šurany
  Великобритания — English, Welsh and Scottish Railway (EWS)
  Великобритания — Great Western Railway (GWR)
  Великобритания — London, Midland and Scottish Railway (LMS)
  Великобритания — London and North Eastern Railway (LNER)
  Великобритания — London and North Western Railway (LNWR)
  Великобритания — Midland and Great Northern Joint Railway
  Великобритания — Southern Railway (SR)
  Великобритания — Virgin Trains (VT)
  Северная Ирландия — Great North Eastern Railway
  Северная Ирландия — Northern Ireland Railways
   Бельгия, Великобритания и Франция — Eurostar
  Италия — Ferrovia regionale del Lazio (FR)
  Италия — Ferrovia Circumetnea (FCE)
  Италия — Ferrovie Nord Milano (FNM)
  Италия — Ferrovia Alta Valtellina (FAV)
  Италия — Ferrovia Valle Seriana (FVS)
  Италия — Società Nazionale Ferrovie e Tramvie (Brescia Iseo Edolo)
  Италия — Ferrovia Valle Brembana
  Италия — Ferrovia Mantova Peschiera
  Италия — Ferrovia Intra Omegna (SAVTE)
  Италия — Ferrovie Reggiane (CCFR)
  Италия — Ferrovie Modenesi
  Италия — Ferrovie Padane
  Италия — Ferrovia Parma Suzzara
  Италия — Ferrovia Suzzara Ferrara (FSF)
  Италия — Ferrovia Casalecchio Vignola (FCV)
  Италия — Ferrovia Torino Ceres (FTC)
  Италия — Ferrovia Canavesana
  Италия — Ferrovie Elettriche Biellesi
  Италия — Ferrovia Rezzato Vobarno
  Италия — Ferrovia Piacenza Bettola (SIFT)
  Италия — Ferrovia Lana Postal
  Италия — Ferrovia Transatesina - Bolzano Caldaro
  Италия — Ferrovia Bribano Agordo
  Италия — Ferrovia Udine Cividale (FUC)
  Италия — Ferrovia Adria Mestre
  Италия — Ferrovia Centrale Umbra
  Италия — Ferrovia Siena-Buonconvento-Monte Antico
  Италия — Ferrovia Sangritana
  Италия — Ferrovie siciliane
  Италия — Ferrovie del Sud Est
  Италия — La Ferroviaria Italiana
  Италия — Ferrovie del Gargano
  Италия — Ferrovie del Nord Barese
  Италия — Ferrovia Alifana
  Италия — Ferrovia Cumana
  Италия — Ferrovia Benevento-Cancello
  Италия — Ferrovia Avellino-Rocchetta Sant'Antonio
  Италия — Ferrovie Appulo Lucane
  Италия — Ferrovia Genova Casella
  Италия  — Швейцария — Ferrovia Domodossola-Locarno
  Италия — Ferrovia delle Dolomiti
  Италия — Ferrovia Cogne Acquefredde
  Италия — Ferrovia Stresa Mottarone
  Италия — Ferrovia Intra Premeno
  Италия — Ferrovia Trento-Malè
  Италия — Ferrovia della Val di Fiemme
  Италия — Ferrovia del Renon
  Италия — Ferrovia Alto Pistoiese
  Италия — Ferrovia Roma Fiuggi Alatri Frosinone
  Италия — Ferrovia Spoleto Norcia
  Италия — Ferrovia Circumvesuviana
  Италия — Ferrovie Calabro Lucane
  Италия — Ferrovia Circumetnea
  Италия — Strade Ferrate Secondarie della Sardegna
  Италия — Ferrovie Complementari Sarde
  Италия — Ferrovie Meridionali Sarde
  Италия — Strade Ferrate Sarde
  Италия — Ferrovie della Sardegna
  Италия — Ferrovia Siracusa Ragusa Vizzini
  Италия — Ferrovia Basso Sebino
  Италия — Ferrovia Val d'Orcia
  Италия — Ferrovia Valmorea
  Италия — Ferrovie Alta Velocità
  Испания — Canfranero
  Испания — Cercanías
  Испания — El ferrocarril de la Minero Siderurgica de Ponferrada (MSP)
  Испания — Ferrocarril Santander-Mediterráneo
  Испания — Ferrocarril Vasco-Asturiano
  Испания — Ferrocarril de La Robla
  Испания — Ferrocarril de Langreo
  Испания — Ferrocarril del Almanzora
  Испания — La línea de ferrocarril Baeza-Utiel
  Испания — Metro de Palma de Mallorca
  Испания — Ferrocarriles Secundarios de Castilla
  Испания — Tren Camino de Santiago
  Испания — Trenet de la Marina
  Испания — Alta Velocidad (LAV)
  Испания — Ferrocarril suburbano de Carabanchel
  Испания — Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
  Дания — Nordjyske Jernbaner
  Дания — De sjællandske Statsbaner
  Швейцария — Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS)
  Швейцария — Appenzeller Bahnen (AB)
  Швейцария — Glacier Express (GE)
  Швейцария — Rhätische Bahn (RB)
  Швейцария — GoldenPass Line (GPL)
  Швейцария — Wilhelm Tell Express (WTE)
  Швейцария — The Martigny and Régions SA
  Швейцария — Voralpen Express (VAE)
  Швейцария — La Ferrovia delle Centovalli — Die Centovallibahn
  Швейцария — Bern-Lötschberg-Simplon Bahn (BLS)
  Швейцария — Jungfraubahnen
  Швейцария — Matterhorn Gotthard Bahn (MGB)
  Швейцария — Gornergrat Bahn (GB)
  Швейцария — Sad Trasporto Locale S.p.a.
  Швейцария — Montreux - Berner Oberland - Bahn (MOB)
  Швейцария — Chemins de fer du Jura — Jurabahnen (CJ-JB)
  Швейцария — Transports Publics du Chablais (TPC)
  Швейцария — Appenzeller Bahnen (AB)
  Швейцария — Die Zentralbahn (ZB)
  Швейцария — Schwäbische Alb-Bahn
  Швейцария — CISALPINO AG
  Швейцария и Италия — Società Subalpina Imprese Ferroviarie S.p.A. (SSIF)
  Германия — Hohenzollerische Landesbahn AG (HzL)
  Германия — Vogtlandbahn (VB)
  Швеция — Bergkvist Svets & Mek Järnväg AB (BSMJ)
  Швеция — Sydvästen AB (SV)
   Швеция и Норвегия — Tågkompaniet AB (TK)

Региональные и грузовые железные дороги 
  Польша — Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. w Rybniku (PTK)
  Польша — Connex Polska sp. z o.o
  Польша — KP Szczakowa S.A.
  Польша — KP Kotlarnia S.A.
  Польша — KP Kuźnica Warężyńska S.A.
  Польша — PKN Orlen
  Польша — KOLEJ NZGTK
  Венгрия — Magyar Magánvasút ZRt. (MMV)
  Венгрия — CER Vasúti Zrt
  Венгрия — Train Hungary Magánvasút Kft
  Венгрия — MÁV-Hajdú Vasútépítő Kft.
  Венгрия — Mátrai Erőmű Zrt.

Пригородные железные дороги 
  Польша — PKP WKD sp. z o.o
  Польша — PKP SKM sp. z o.o
  Венгрия — Budapesti Közlekedési Vállalat (Metró)
  Венгрия — Budapesti Helyiérdekű Vasút (BHÉV)
  Австрия — Linzer Lokalbahn (LLB)
  Австрия — Insbrucker Verkehrsbetriebe (IVB)
  Австрия — Wiener Lokalbahnen AG (WLB)
  Италия — Ferrovia Roma Viterbo
  Италия — Ferrovia Roma Ostia Lido
  Германия — Karlsruher Verkehrsverbund (KVB)
  Испания — Metro de Madrid
  Испания — Metro de Barcelona
  Испания — Metro de Granada
  Испания — Metro de Málaga
  Испания — Metro de Santander
  Испания — Metro de Sevilla

Грузовые железные дороги 
  Германия — Railion Deutschland AG
     Германия, Франция, Люксембург и Швейцария — Rhealys
  Словакия — Železnična spoločnost' Cargo Slovakia (ZSCS)
  Венгрия — MÁV Cargo
  Польша — PKP CARGO SA
  Польша — PKP LHS sp. z o.o.
  Польша — Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego
  Австрия — Rail Cargo Austria

Железнодорожная инфраструктура 
  Чехия — Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
  Болгария — Национална компания Железопътна инфраструктура
  Словакия — Železníce Slovenskej republiky (ŽSR)
  Австрия — ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG
  Польша — РКР Polskie Linie Kolejowe SA
  Польша — PKP Informatyka sp. z o.o.
  Польша — PKP Energetyka sp. z o.o.
  Польша — Telekomunikacja Kolejowa sp. z o.o.
  Польша — PKP Nieruchomości
  Польша — Dworce Kolejowe

Заводы производящие вагоны и локомотивы 
  Pesa Bydgoszcz SA
  H. Cegielski - Poznań S.A.
  Stadler AG
  ALSTOM Transport
   Bombardier Transportation
  Siemens AG
  KONČAR - ELECTRICAL INDUSTRIES Inc.
  ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.
  ŠKODA ČKD VAGONKA, a.s.
  ŠKODA ELECTRIC s.r.o.
   GANZ-ŠKODA Közlekedési Zrt.

Железнодорожная печать

Журналы 
  Россия — РЖД-ПАРТНЕР — RZD-Partner
  Россия — ПАНТОГРАФ
  — Rynek kolejowy
  — Railway Market
  — Technika Transportu Szynowego
  — Indóház
  — InterCity
  — Железнодорожник Белоруссии
  — Dopravní noviny
  — Nova Proga
  — Bahnorama Thurbo
  — ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Электронная пресса 
  Россия — http://www.rzd-partner.ru/news/
  Россия — http://www.tr.ru/
  Россия — http://pantograf.tramvaj.ru/
 - https://web.archive.org/web/20070427134013/http://www.veke.hu/main.php
 - http://tomegkozlekedes.lap.hu/
 - http://vasutikocsi.freeweb.hu/
 - http://www.trains.hu/
 - http://vasut.lap.hu/
 - https://web.archive.org/web/20070928192722/http://www.vasutbarat.hu/
  — http://www.railpage.net/
  — http://www.vlaky.net/
  — http://www.zelpage.cz/
  — http://www.dnoviny.cz/
  — http://upge.wn.com/?template=cheetah-photo-search/index.txt&query=railway&language_id=-1
  — http://www.railcrash.com/
  — https://web.archive.org/web/20070427220906/http://www.eurailpress.com/news/news.php3
  — http://www.eurorailways.com/
  — https://web.archive.org/web/20060315032457/http://www.railserve.com/railnews/norfolksouthern_news.html
  — http://www.eisenbahn-webkatalog.de/
  — http://rynek-kolejowy.pl/?p=glowna
  — http://www.railway-market.pl/
  — http://www.infobus.pl/

Ссылки 

 — http://www.skoda.cz/transportation
 — http://www.koncar.com/hrv/novost.asp?nov_id=340
 — https://web.archive.org/web/20090727004639/http://www.hcp.com.pl/fps/
— http://www.pesa.pl/php/  

Списки транспортных компаний
Списки:Железная дорога
Списки:Транспорт по странам
Железнодорожный транспорт в Европе